Суперкубок Италии по футболу 2002 — 15-й матч Суперкубка Италии, в котором встретились чемпион Италии сезона 2001/02 «Ювентус» и обладатель кубка Италии 2001/02 «Парма». Игра состоялась 25 августа 2002 года на стадионе 11 июня в Триполи, Ливия.

Команды ранее уже встречались в рамках суперкубка Италии. В розыгрыше 1995 года «Ювентус» одержал победу со счетом 1—0.

Матч 

2002
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Парма»
Футбол в Италии в 2002 году
События 25 августа
Август 2002 года